San Marco (negyed)  (olaszul: Sestiere di San Marco) Velence Venezia-Murano-Burano körzetének kisebb közigazgatási egysége a város történelmi központjában
 San Marco Argentano város Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében
 Cellino San Marco község Olaszország Puglia régiójában, Brindisi megyében
 San Marco Evangelista község Olaszország Campania régiójában, Caserta megyében
 San Marco la Catola község Olaszország Puglia régiójában, Foggia megyében
 San Marco in Lamis város Olaszország Puglia régiójában, Foggia megyében
 San Marco dei Cavoti település Olaszország Campania régiójában, Benevento megyében
 San Marco-program – Olaszország űrkutatási programja, ugyanakkor az úszó rakétaindító platformok és a műholdak neve is.
 San Marco műholdak, olasz mesterséges holdak
 San Marco - leccei templom (Olaszország)